Almafuerte kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Almafuerte (ort i Misiones), 
 Almafuerte (ort i Córdoba), 

Robotskapade Argentinaförgreningar